Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2010 года. Состоит из 3-х групп.

Группа 1

Группа 2

Группа III

Европейская подгруппа 
 Олимпийский теннисный центр, Афины, Греция, хард

 10 - 15 мая 2010

Предварительный раунд 
{|
|-valign=top
|

| ||
{|class="wikitable" style="font-size:85%;"
|-
!
!width=130 |B
!width=40 |ГРЕ
!width=40 |МОЛ
!width=40 |ЧРН
!width=40 |АРМ
!width=40 |СМР
!width=40 |АЛБ
|- align=center
|1.
|align=left| (5-0)
|bgcolor="#efefef" |
|2-1
|2-1
|3-0
|3-0
|3-0
|- align=center
|2.
|align=left| (4-1)
|1-2
|bgcolor="#efefef" |
|2-1
|3-0
|3-0
|3-0
|- align=center
|3.
|align=left| (3-2)|1-2
|1-2
|bgcolor="#efefef" |
|3-0
|3-0
|3-0
|- align=center
|4.
|align=left| (2-3)
|0-3
|0-3
|0-3
|bgcolor="#efefef" |
|3-0
|3-0
|- align=center
|5.
|align=left| (1-4)
|0-3
|0-3
|0-3
|0-3
|bgcolor="#efefef" |
|3-0
|- align=center
|6.
|align=left| (0-5)
|0-3
|0-3
|0-3
|0-3
|0-3
|bgcolor="#efefef" |
|- align=center
|}
|}

 Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

 Африканская подгруппа 
 Royal Tennis Club de Marrakech'', Марракеш, Марокко, грунт

 5 - 8 мая 2010

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы